L'Ammasso di Eridano è un Ammasso di galassie a 75 milioni di anni luce dalla Terra, nell'omonima costellazione, confinante con l'ammasso della Fornace tanto che a volte è denominato Ammasso della Fornace II.

Contiene in totale circa a 200 galassie di cui 73 principali. Circa il 30% sono galassie ellittiche o S0, il 70% sono galassie spirali o irregolari.

Le galassie sono raccolte in piccoli gruppi scarsamente legati tra loro dal punto di vista gravitazionale, il che suggerisce che il sistema, come previsto dalla legge di Hubble, sia ancora in fase di condensazione e potrà formare un ammasso di circa 1014 masse solari.

Componenti dell'ammasso
Nella tabella seguente sono riportate alcune delle galassie componenti l'ammasso e le loro principali caratteristiche.

Galleria d'immagini

Note

Voci correlate
Ammasso di galassie

Collegamenti esterni

Eridano